Зарипов Хакимьян Сарьярович (18 октября 1929 — 4 апреля 2012) — советский башкирский писатель, юрист, заслуженный работник культуры БАССР.

Биография 
Родился 18 октября 1929 года в деревне Каран-Кункас Белебеевского кантона Башкирской АССР.

Окончил семилетнюю школу. Работал счетоводом, затем бухгалтером в родном колхозе. Окончил Уфимский кооперативный техникум.

В 1956 году окончил юридический факультет Казанского университета. В 1955 году был избран народным судьей Орджоникидзевского района города Уфы.

В 1960-1965 годах работал собственным корреспондентом газеты «Совет Башкортостаны».

Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте имени М.Горького.

С 1974 года работал литературным консультантом в Союзе писателей Башкирской АССР, в 1977-1987 годы ‑ адвокатом Ленинской районной юридической консультации Уфы.

Скончался 4 апреля 2012 года.

Творчество 
Первая книга "Любовь Фанисы» вышла в 1961 году. Творчество Зарипова отличает актуальность тематики произведений, динамичность сюжетов, глубокий психологизм. В повестях и рассказах, вошедших в книгу «По следам судеб», «Влюблённых не осуждают», «Вечное раскаяние» созданы образы людей с драматическими судьбами. Документальная повесть «Путешествие в страну мечты» посвящена землякам писателя.

Изданные книги 
 повесть «Любовь Фанисы», 1961
 «Последний приговор», 1970.
 «По следам судеб», 1974
 «Приговор», «Влюбленных не судят», 1983
 драма "Угрызения совести"
 драма "Девушка городская - любовь моя"
 пьеса «Допрос»,1989 г.
 пьеса «Эх, невеста, невестушка!..», 1992
 «Вечное раскаяние», «Обвиняется в убийстве», 1992
 док. повесть «Путешествие в страну мечты», 1999
 «Ложь или истина», 2001
 пьеса «Аферисты», 2001
 "А разве не моя вина?", 2004

Звания, награды и премии 
Лауреат премии им. Акмуллы (1999 год) за книгу «Путешествие в страну Мечты», посвященную родной деревне. Его книга «Приговор» (М.; Современник) удостоена совместной премии Союза писателей и Министерства внутренних дел СССР.

 Заслуженный работник культуры Башкирской АССР (1990)
 Член Союз писателей Республики Башкортостан с 1971 года, Член Союза писателей России

Примечания

Ссылки 
 Башкирская энциклопедия 
 Литературная карта Республики Башкортостан  

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Писатели СССР
Башкирские писатели
Члены Союза писателей Республики Башкортостан